Мау:

Персоналии 
 Мау, Владимир Александрович (род. 1959) — российский учёный-экономист.
 Мау, Джордж (1832—1912) — английский ботаник.

Разное 
 Мау — антиколониальное движение на о. Самоа в 1908—1960-х годах.

См. также 
МАУ (аббревиатура)
 Восстание Мау-Мау
 Египетский мау